Суйян (Хэнань) (睢阳) — район городского подчинения городского округа Шанцю провинции Хэнань (КНР)
 Суйян (Гуйчжоу) (绥阳) — уезд городского округа Цзуньи провинции Гуйчжоу (КНР)